Црвена гарда може бити:

 Црвена гарда (Русија)
 Црвена гарда (Финска)
 Црвена гарда (Кина)